

События 

 Январь — Алла Пугачёва становится солисткой эстрадного джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема.
 9 апреля — В Дворце культуры шахтёров Воркуты состоялся первый сольный концерт Валерия Леонтьева.
 14-28 сентября — состоялись первые зарубежные гастроли Аллы Пугачёвой. В составе оркестра Олега Лундстрема певица приняла участие в фестивале джаза в городе Лёндек-Здруй в Польше.
 Клаус Шульце начинает сольную карьеру.

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1972 года.
 Ta det som ett löfte…..ta det inte som ett hot (Nationalteatern)
 666 (Aphrodite’s Child)
 Birds of Fire (Джон Маклафлин и Mahavishnu Orchestra)
 Black Sabbath, Vol. 4 (Black Sabbath)
 Carlos Santana & Buddy Miles! Live! (Карлос Сантана и Бадди Майлз)
 Caravanserai (Santana)
 Chicago V (Chicago)
 Close to the Edge (Yes)
 Conception Vessel (Paul Motian)
 Crystal Silence (Чик Кориа и Гэри Бёртон)
 Demons & Wizards (Uriah Heep)
 Deserted Palace (Жан-Мишель Жарр)
 Ege Bamyasi (Can)
 Er più — Storia d’amore e di coltello (Адриано Челентано)
 Exile on Main St — The Rolling Stones
 Expectations (Кит Джарретт)
 Foxtrot (Genesis)
 Harvest (Нил Янг)
 I mali del secolo (Адриано Челентано)
 Irrlicht (Клаус Шульце)
 Last Autumn’s Dream (Jade Warrior)
 Live at Max’s Kansas City (The Velvet Underground)
 Living in the Past (Jethro Tull)
 Lonesome Crow (Scorpions)
 Machine Head (Deep Purple)
 Made in Japan (Deep Purple)
 Music Of My Mind (Стиви Уандер)
 Never Get Out Of These Blues (Джон Ли Хукер)
 Obscured by Clouds (Pink Floyd)
 Octopus (Gentle Giant)
 Procol Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra (Procol Harum)
 Return to Forever (Чик Кориа)
 Slayed? — Slade
 Some Time In New York City (Джон Леннон и Йоко Оно)
 Talking Book (Стиви Уандер)
 The Magician’s Birthday (Uriah Heep)
 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (Дэвид Боуи)
 Thick as a Brick (Jethro Tull)
 Three Friends (Gentle Giant)
 To Whom It May Concern (The Bee Gees)
 Trilogy (Emerson, Lake & Palmer)
 Waterloo Lily (Caravan)
 Young, Gifted And Black (Арета Франклин)
 E Pluribus Funk (Grand Funk Railroad)

Лучшие песни года 
 «Superstition» (Стиви Уандер)
 «Love and Happiness» (Эл Грин)
 «Papa Was a Rollin' Stone» (The Temptations)
 «Lean On Me» (Билл Уизерс)
 «Walk on the Wild Side» (Лу Рид)
 «Rocket Man» (Элтон Джон)
 «All the Young Dudes» (Mott the Hoople, автор — Дэвид Боуи)
 «Sail Away» (Рэнди Ньюман)
 «I’ll Take You There» (The Staple Singers)
 «Ziggy Stardust» (Дэвид Боуи)
 «You Are the Sunshine of My Life» (Стиви Уандер)
 «Heart of Gold» (Нил Янг)
 «School’s Out» (Элис Купер)
 «Thirteen» (Big Star)
 «Tumbling Dice» (The Rolling Stones)
 «Smoke on the Water» (Deep Purple)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Harvest» (Нил Янг)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Greatest Hits» (Simon & Garfunkel)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «The First Time Ever I Saw Your Face» (Роберта Флэк)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «I’d Like to Teach the World to Sing» (The New Seekers)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Джордж Харрисон, Фил Спектор, Эрик Клэптон, Боб Дилан, Рави Шанкар и др. за «The Concert for Bangla Desh»
 «Грэмми» за запись года — Роберта Флэк за «The First Time Ever I Saw Your Face»
 «Грэмми» за песню года — «The First Time Ever I Saw Your Face»

Зал славы авторов песен 

 
 Берт Бакарак
 Леонард Бернстайн
 Джерри Бок
 
 Хейвен Гиллеспи
 
 
 Хэл Дэвид
 
 Сэмми Кан
 
 
 
 Фредерик Лоу
 Бертон Лэйн
 
 
 
 
 Пит Сигер
 
 
 Джул Стайн
 Пол Фрэнсис Уэбстер
 
 Артур Фрид
 
 Йип Харбург

Зал славы кантри 
 Джимми Дэвис

Родились 

 17 февраля
 Билли Джо Армстронг — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Green Day
 Ларс-Йёран Петров (ум. ) — шведский певец, вокалист группы Entombed
 Тейлор Хокинс (ум. ) — американский рок-музыкант, барабанщик группы Foo Fighters
 17 марта —  (ум. ) — американский рэпер, участник группы 
 4 мая — Майк Дёрнт — американский музыкант, басист группы Green Day
 18 мая — Александр Куллинкович (ум. ) — советский и белорусский рок-музыкант, актёр, журналист и поэт, основатель и вокалист группы «Нейро Дюбель»
 21 мая — The Notorious B.I.G. (ум. ) — американский рэпер и автор песен
 8 июня — Александр Красовицкий — российский певец и музыкант, вокалист группы «Animal ДжаZ»
 9 июня — Константин Ступин (ум. ) — советский и российский рок-музыкант и автор-исполнитель, лидер группы «Ночная трость»
 22 июня — Ольга Лозовая (ум. ) — советская и российская актриса и певица
 21 сентября — Дэвид Сильверия — американский музыкант, барабанщик группы Korn
 17 октября — Эминем — американский рэпер, продюсер и автор песен
 9 декабря — Тре Кул — американский музыкант, барабанщик группы Green Day
 10 декабря — Брайан Молко — британский певец и музыкант, вокалист и гитарист группы Placebo
 22 декабря — Ванесса Паради — французская певица, актриса и фотомодель
 29 декабря — Тарас Силенко (ум. ) — украинский кобзарь

Скончались 
 27 января — Махалия Джексон (60) — американская певица
 3 апреля —  (80) — американский композитор, аранжировщик и пианист
 13 июня — Клайд Макфаттер (39) — американский певец, вокалист группы The Drifters
 29 августа —  (80) — американский комедиант, танцор и композитор
 11 ноября — Берри Оукли (24) — американский музыкант, басист группы The Allman Brothers Band
 12 ноября — Рудольф Фримль (92) — чешский и американский композитор и пианист
 19 ноября — Евгений Адамцевич (68) — советский украинский бандурист и композитор
 15 декабря — Герберт Аймерт (75) — немецкий музыковед, музыкальный критик и композитор
 без точной даты — Хафиз Али Хан (83/84) — индийский музыкант, композитор и музыкальный педагог

См. также

Примечания